Falcon è un nome usato da diverse vetture prodotte dalla Ford:

 Ford Falcon (Stati Uniti d'America) – vettura compatta prodotta in Nordamerica tra gli anni sessanta e settanta.
 Ford Falcon (Argentina) – automobile prodotta dalla divisione argentina della Ford dagli anni sessanta fino agli anni novanta.
 Ford Falcon (Australia) – auto di categoria full-size prodotta dagli anni sessanta dalla Ford Motor Company of Australia.